Solario – costellazione obsoleta
 San Solario – santo della Chiesa cattolica
 Andrea Solario – pittore italiano
 Antonio Solario – pittore italiano
 Cristoforo Solario – scultore e architetto italiano